A Final da Taça de Cabo Verde de 2018 foi a Final da 6ª edição da Taça de Cabo Verde, o próximo em seis anos. O Sporting Clube da Praia venceu esta edição após derrotar o Sport Clube Santa Maria por 2–1 na Final disputada na Estádio da Várzea, na Praia em ilha de Santiago no dia 9 de Junho de 2018, conquistando o seu 1º título na prova.

Historial na prova
Na época 2018 ambos os finalistas, Sporting Clube da Praia e Sport Clube Santa Maria, alcançaram a sua 1ª Final na Taça de Cabo Verde.

Percurso dos finalistas

Sporting da Praia
No caminho para a Final o Sporting Clube da Praia, venceador regional de Santiago Sul, disputou apenas um jogo, eliminou o Onze Unidos, Académica do Porto Novo e Batuque FC.

Santa Maria
Para se qualificar para a Final o Sport Clube Santa Maria, venceador regional do Sal, eliminou o Sport Sal Rei Club e SC Morabeza.

Estádio
O estádio escolhido para a Final foi Estádio da Várzea, na Praia. Utilizado pelo clubes melhores de arquipelago e região, Sporting, Boavista, CD Travadores, Vitória FC e Académica da Praia.

Final

Ver também
Taça de Cabo Verde
Taça de Cabo Verde de 2018

2018
Sporting Clube da Praia
Sport Club Santa Maria